Niemcy:
 Düsseldorf-Hellerhof – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Hellerhof – przystanek kolejowy w Düsseldorfie

Zobacz też:
 Hellerhof